Verkehrsamt steht für:
 Strassenverkehrsamt, eine kantonale Behörde in der Schweiz
 Verkehrsamt (Eisenbahn), eine der Eisenbahndirektion nachgeordnete Behörde in Deutschland